Označení první republika může mít více významů:
 První republika – Československá republika v letech 1918–1938
 První Francouzská republika (1792) – viz Dějiny Francie
 První Maďarská republika (1918–1919) – viz Dějiny Maďarska
 První Rakouská republika (1918–1938) – viz Dějiny Rakouska
 Estonská první republika (1918–1940)
 Filipínská první republika – viz Filipíny#Historie
 Italská první republika (1948–1991) – neformálně používané označení období od vyhlášení Italské republiky v roce 1948 do rozsáhlé série především korupčních skandálů v roce 1991 a následující akce Čisté ruce
 Jihokorejská první republika – viz Dějiny Jižní Koreje#První republika 1948-1960
 Nigerijská první republika – viz Nigérie#Dějiny
 Polsko-litevská unie (1569–1795), též polská první republika či „republika obou národů“
 Portugalská první republika (1910–1926) – viz Dějiny Portugalska
 Španělská první republika – viz Dějiny Španělska
 Venezuelská první republika (1811–1812) – viz Venezuela

 V kultuře
 První republika (seriál) – český rodinný dobový seriál

Reference

Externí odkazy